Гасанова — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Гасанова, Анастасия Дмитриевна (род. 1999) —  российская теннисистка.
 Гасанова, Асли Бела кызы (1905—?) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Афет Абиль кызы (род. 1960) — азербайджанский государственный деятель.
 Гасанова, Баяз Гасаналы кызы (1918—?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Гызгайыт Салман кызы (1924—2012) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Гюлистан Агали кызы (род. 1925) — советский азербайджанский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Гюльхар Ибрагим кызы (1918—2005) — азербайджанская оперная певица.
 Гасанова, Елена Викторовна (ур. Герасимова) — российская дзюдоистка и самбистка.
 Гасанова, Залхай Махмуд кызы (род. 1941) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Замина Гасан кызы (1918—2006) — советский азербайджанский металлург, Герой Социалистического Труда.
 
 Гасанова, Касира Наджафали кызы (род. 1950) — советский азербайджанский овощевод, лауреат Государственной премии СССР (1984).
 Гасанова, Лала (Элизабет Тюдор; род. 1978) — писатель-фантаст.
 Гасанова, Малахат Ибрагим кызы (род. 1958) — азербайджанский политик.
 Гасанова, Марьям Керим кызы (1922—1983) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Меллайим Мехти кызы (1927—?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Муи Рашидовна (1930—2014) — аварская дагестанская актриса и певица.
 Гасанова, Насиба Бахруз кызы (род. 1994) — российская футболистка.
 Гасанова, Саида Фаруховна (род. 1975) — украинский боксёр.
 Гасанова, Саяд Адиль кызы (1928—?) — советский азербайджанский хлебороб, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Сюдаба Джамшид гызы (род. 1947) — председатель Верховного суда Азербайджана, министр юстиции Азербайджана.
 Гасанова, Фатьма Акпер кызы (1928—?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Чичак Мамедали кызы (1914—1989) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Шамама Махмудали кызы (1923—2008) — азербайджанский хлопковод, дважды Герой Социалистического Труда.
 Гасанова, Элина Эльшадовна (род. 1989) — российская и азербайджанская теннисистка.